Морховское сельское поселение — муниципальное образование в Холмском муниципальном районе Новгородской области России.

Административный центр — деревня Морхово.

География 
Территория сельского поселения расположена на юге Новгородской области и района, у административной границы с Тверской областью. Морховское сельское поселение является самым южным муниципальным образованием не только в районе, но и в области. По территории протекают реки Кунья, Малый Тудер (с притоками Мисенка, Сушня), Алешня, Большой Тудер, Крутовка (с притоками Труверша, Лужня, Шулаковка (приток Труверши)), Мороховка и др.

История 
Морховское сельское поселение было образовано в соответствии с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года .

В 2012 году в сельском поселении были упразднены деревни: Богданово, Будьково, Давыдово, Карелкино, Меркушево, Овсянниково, Осиновка, Шавринка, Щулакино.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 2006—2008 гг.

Сельские поселения Новгородской области
Муниципальные образования Холмского района Новгородской области